Комелінові (Commelinaceae) — родина квіткових рослин порядку комеліноцвіті (Commelinales).

Опис 
Рослини мають досить велике жолобчасте листя. Дрібні двостатеві квіти зібрані в щільні суцвіття на довгому квітконосі. Вони виростають в пазухах листків і на верхівці стебла. Кількість елементів квітки кратна трьом. У забарвленні пелюсток переважає фіолетовий або синій відтінок.

Класифікація 
До родини відносять 731 вид у 41 родах. Найвідомішими представниками родини є комеліна (Commelina) і традесканція (Tradescantia).

Роди

Філогенія 
Згідно з дослідженням Burns. et al. (2011) родина є монофілетичною групою. Нижче наведено еволюційне дерево більшості родів комелінових на основі аналізу послідовностей ДНК із пластидного гена rbcL

Примітки

Посилання 
 links at CSDL 

 
Комеліноцвіті
Родини квіткових